Mentone kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mentone (del av en befolkad plats), Victoria, Kingston,

Frankrike
Mentone, namnet på italienska för Menton

USA 

 Mentone (ort i USA, Alabama), DeKalb County, 
 Mentone (ort i USA, Indiana), Kosciusko County, 
 Mentone, Kalifornien, ort, San Bernardino County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar